Miejscowości w Polsce
 Kaliszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Kaliszki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów
 Kaliszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo
 Kaliszki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

 Inne
 Kaliszki – zniesiona nazwa leśniczówki w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów
 Kaliszki – przystanek kolejowy w Kaliszkach na linii kolejowej nr 219, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w Polsce

 Zobacz też
 Obszar ochrony ścisłej Kaliszki w Kampinoskim Parku Narodowym